Проверка:
Тестирование
Инвентаризация
Допинг-контроль
Проверка подлинности
Служебная проверка
Проверка орфографии
Проверка на дорогах
Камеральная налоговая проверка
Выездная налоговая проверка
Проверка статистических гипотез
Проверка моделей
Тройная проверка
Докимасия
Проба (значения)
Спецпроверка
Контроль
Фейсконтроль
Аудит
Аудиторская проверка